Osoby o tym nazwisku:
 Czesław Machelski – polski inżynier budownictwa lądowego
 Zbigniew Machelski – polski politolog,